Doppelpunkt steht für:

 Doppelpunkt, auch Kolon, ein trennendes und betonendes Satzzeichen
 Doppelpunkt (Mathematik), Kurvenverlauf in der algebraischen Geometrie
 Doppelpunkt (Nürnberg), monatliches Kulturmagazin (ab 1986)
 Doppelpunkt (ZDF), Jugendsendung (1987–1995)

Siehe auch:
 Gender-Doppelpunkt (gendergerechte Schreibung)
 Umlautzeichen (horizontaler Doppelpunkt)
 Trema (horizontale Trennpunkte)
 Wiederholungszeichen (Notenschrift)